Sandray steht für:

 Sandray (Äußere Hebriden), eine Insel der Äußeren Hebriden

Sandray ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Sandray, französischer Turner